Personen met de achternaam Breuning:
 Erwin Aart von Breuning (? - 1995), een Engelandvaarder
 Gunna Breuning-Storm (1891–1966), een Deens violiste
 Oswald von Nell-Breuning (1890-1991), een Duits jezuïet, theoloog, filosoof en econoom
 Stephan von Breuning (1894-1983), een Oostenrijks entomoloog
 Walter Breuning (1896-2011), vanaf 18 juli 2009 officieel de oudste levende man ter wereld